Дереволазові (Dendrobatidae) — родина земноводних.
 Дереволазові (Dendrocolaptidae) — родина птахів ряду горобцеподібних.